Farkaždin (srpski: Фаркаждин) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Farkaždinu živi 1.386 stanovnika, od toga 1.114 punoljetnih stanovnika, prosječna starost stanovništva iznosi 41,7 godina (39,9 kod muškaraca i 43,5 kod žena). U naselju ima 439 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 3,16.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i zemljopisni položaj

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin